Генаве́ () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Бушир. Административный центр — город Генаве.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Риг (بخش ریگ)
Население области на 2006 год составляло 82 937 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Бушира